Alachua:
 Алачуа () — город в округе Алачуа, в штате Флорида, США. 
 Алачуа (округ, Флорида) () — округ в штате Флорида США.
 Alachua (род) — род перепончатокрылых насекомых семейства Eulophidae.